Krasówka peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans ma voïvodie de Lublin
 Krasówka, un village du powiat de Biała Podlaska
 Krasówka, un village du powiat de Włodawa